Еон (геологія) — відрізок геологічної історії Землі, що об'єднує кілька ер.
 Еон (божество) — божество в давньогрецькій міфології
 Еон (філософія) — термін в філософії
 Еон (син Лікімія) — персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія.